Burg Steinach steht für:

 Burg Steinach (Bad Bocklet), Bayern
 Steinerburg in Obersteinach, Schweiz 

Siehe auch:
 Schloss Steinach